Са́кко (Святосла́в) Васи́льевич Ру́нге (18 октября 1927 — 1 ноября 2003) — советский писатель, сценарист, редактор.

Биография 

Окончил Литературный институт имени А. М. Горького (1951).

Работал литературным редактором в газете «Советское искусство» (1952—1953), сотрудничал с «Литературной газетой» (1953—1954).

Был редактором Главной редакции сатиры и юмора Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию (1958—1959).

Работал по договорам литературным редактором Всероссийского гастрольно-концертного объединения.

Сценарист ряда документальных и мультипликационных фильмов. В мультипликации работал преимущественно с Борисом Дёжкиным. 

Часто работал в соавторстве с Александром Владимировичем Куммой. В 1975 году вышла книга С. В. Рунге и А. В. Куммы «Вторая тайна золотого ключика» — новое произведение о приключениях героев книги А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Библиография 
 1963 — В гостях у Солнечного Зайчика (вместе с А. Куммой). — М.: Молодая гвардия, 1963. — 95 с. — 100 000 экз. 
 1972 — Шайбу! Шайбу! (вместе с А. Куммой): «Фильмы-сказки: сценарии рисованных фильмов». Выпуск 10. — М.: Искусство, 1972. — 222 с. — тираж 65 000 экз.; 1974 — 2-е издание. — 50 000 экз.  
 1975 — Вторая тайна золотого ключика (вместе с А. Куммой). — М.: Советская Россия, 1975. — 125 с. — тираж 100 000 экз., Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1988. — 112 с. — 140 000 экз.
 1989 — «Я не хочу и не буду» (другое название «Непослушный цыплёнок») (вместе с А. Куммой). — М.: Яблоко, 2013. — («Мультсказка»). — ISBN 5-94707-012-X, ISBN 978-5-94707-068-2, ISBN 978-5-9470-7201-3.
 1990 — Кубик и Тобик. — М.: Яблоко, 2012. — (Мультсказка»). — ISBN 978-5-94707-144-3.
 1999 — Ленивый вареник (вместе с А. Куммой). — М.: Советская Россия, 1970. — 79 с. — 100 000 экз.; М.: Эксмо, 2012. — 80 с. — ISBN 978-5-699-53719-8, ISBN 978-5-699-59669-0. 
 1999 — Чьи в лесу шишки? (вместе с А. Куммой). — М.: Яблоко, 2013. — (Мультсказка»). — ISBN 978-5-94707-063-7.
 1999 — Обезьяна и черепаха. — М.: Алтей», 2013. — («Мультфильмы малышам»). — ISBN 978-5-9930-1633-7.
 2001 — Шайбу! Шайбу! — 2. — М.: Стрекоза-Пресс, 2001. — 63 с. — ISBN 5-94563-031-4.

Фильмография

Сценарист 
 1957 — Знакомые картинки
 1960 — Железные друзья 
 1961 — Мук (Мультипликационный крокодил) № 6 
 1962 — Живые цифры 
 1963 — Мы такие мастера 
 1963 — Свинья-копилка 
 1963 — Снежные дорожки
 1964 — Кто поедет на выставку? 
 1964 — Шайбу! Шайбу!
 1965 — Где я его видел?
 1965 — Чьи в лесу шишки?
 1966 — Агент Г.С.
 1967 — Четверо с одного двора
 1968 — Матч-реванш
 1968 — Светлячок № 8
 1970 — Метеор на ринге
 1971 — Приключения красных галстуков
 1972 — В гостях у лета
 1980 — Первый автограф
 1981 — Приходи на каток
 1984 — Кубик и Тобик
 1984 — Не хочу и не буду
 1985 — Цветочная песенка

Автор текста 
 1964 — «Следы на асфальте»

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 Сакко Рунге — Энциклопедия отечественного кино
 Рунге Сакко (Святослав) Васильевич(сценарист) на сайте animator.ru.
 Полная фильмография Сакко Рунге на сайте Аниматор.ру.

Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Сказочники
Сценаристы СССР
Сценаристы мультипликации

Похороненные на Ваганьковском кладбище